King of Horrorcore — другий альбом репера King Gordy. У його записі взяв участь гурт Fat Killahz. Реліз не вийшов на колишньому лейблі виконавця Web Entertainment, оскільки той виявився незацікавленим у запропонованому матеріалі. В інтро Ґорді говорить, що цей запис — мікстейп. У 2009 р. вийшов сиквел King of Horrorcore Vol. 2.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми King Gordy
Англомовні музичні альбоми